A Game of Cards – cortometraggio britannico del 1899
A Game of Cards – cortometraggio del 1913 diretto da Ned Finley
A Game of Cards – cortometraggio del 2013 diretto da Doug Wilder